Az 1980-as MotoGP-világbajnokság volt a 32. gyorsaságimotoros-világbajnokság.

Összefoglaló

A királykategória küzdelmeit Kenny Roberts nyerte egy megkurtított szezonban, ugyanis a venezuelai és az ausztrál nagydíj törölve lett a versenynaptárból. A korszak abszolút amerikai uralmának ez a szezon is ékes példája volt, ugyanis Robertsen kívül csak a szintén amerikai Randy Mamola tudott egynél több futamgyőzelmet felmutatni.

A 350-es géposztályban mindössze hat futamot rendeztek, a haldokló kategória vb-címét az úgymond szabadúszó dél-afrikai Jon Ekerold szerezte meg a Kawasaki gyári támogatását élvező Anton Mang előtt. Végül Mang sem maradt cím nélkül, övé lett a negyedliteres kategória világbajnoki címe. A két legkisebb kategóriában két olasz, Pier Paolo Bianchi és Eugenio Lazzarini diadalmaskodott.

Versenyek

Végeredmény

500 cm³

350 cm³

250 cm³

125 cm³

50 cm³

Jegyzetek 

MotoGP-szezonok